

Titres 
 Inséparables, un film français de Michel Couvelard sorti en 1999 ;
 , un film de  sorti en 2010 ;
 Inséparables, un manga d'Ai Minase sorti en 2012 ;
 Inseparables, un film de Marcos Carnevale sorti en 2016 ;
 Inséparables, un film de Varante Soudjian sorti en 2019.

Espèce vivante 
 Un inséparable, un oiseau vivant dans le sud de l'Afrique, y compris à Madagascar.